Подчерково — село в Дмитровском городском округе Московской области России.

До 1939 года — центр Подчерковского сельсовета. В 1994—2006 годах Подчерково входило в состав Внуковского сельского округа, с 2006 по 2018 год — в состав городского поселения Дмитров Дмитровского района.

География 
Село расположено в центральной части района, примыкая на западе к новым микрорайонам Дмитрова, на безымянном ручье бассейна реки Яхромы, высота центра над уровнем моря — 201 метр.

Ближайшие населённые пункты — Игнатовка на юге, Поддубки на юго-востоке и Тендиково на северо-западе.

История 
Село Подчертково Повельского стана в 1538 году было передано в Троице-Сергиев монастырь по приказу князя Давыда Даниловича Хромого. Историк М. Н. Тихомиров указывает, что село получило название от Подчертковых, известных в XVI веке в Дмитровском княжестве. Село обратно выкупил  казначей князя Фёдор Иванович Сукин. В 1548 году он его опять продал в Троице-Сергиев монастырь вместе с Богородицерождественской церковью.

Во время польско-литовского нашествия церковь Рождества Богородицы была уничтожена. Заново отстраивается в 1679 году.

Во 2-й половине XVIII века в церковный приход Подчерково входили: село Подчерково, деревня Тендиково (Менчиково), деревня Шелепино, сельцо Ягатино.

В 1764 году в ходе секуляризационной реформы, принадлежащие монастырю село Подчерково с деревнями Татищево, Теряево и Жестылево, перешли в Государственную коллегию экономии.

Бывшие церковные земли составили земли экономической Подчёрковской волости. Село становится центром волости.

Историк Г. Ф. Миллер, путешествуя по Дмитровскому уезду в 1779 году, упоминает 70 мишурных станов, имеющихся у крестьян в Подчертково и других деревнях, которых снабжает заказами дмитровский казначей Коллегии экономии майор Маслов, получая прибыль.

В 1785 году в Подчерково числится 10 мишурных станов Экономического ведомства на которых ткут позумент для продажи в Москву.

В конце XIX века в Подчёрково уже была школа с библиотекой, построенная бывшим крестьянином села. С 1899 года школа переходит под управление земства. В стороне от жилых домов сел находилось несколько небольших фабрик, в каждой по 10—12 станов. Выпускали бахрому и позумент.

После революции 
В 1917 году реорганизация Подчёрковской и Ильинской волостей — они преобразованы в Дмитровскую волость.

В 1932—1937 годах строительство канала имени Москвы. Рядом расположились бараки с заключёнными посёлка Каналстрой и посёлка Дмитровского механического завода Дмитлага.

В 1930-е годы в селе находилось две фабрики, выпускающие бахрому, синельную пряжу с коротким ворсом, каракуль, погоны. Одна фабрика проработала до 1990-х годов, вторая сгорела в 1948 году. В советское время появился совхоз «Имени Молотова», переименованный затем в «Россию». При колхозе в селе построили здание Подчерковского сельсовета, клуб, чайную.

Население

Достопримечательности 

В селе действует Богородицерождественская церковь 1864 года постройки.

Примечания 

Населённые пункты Дмитровского городского округа